Шасси:
 Шасси (транспортного средства, англ. — chassis, фр. — châssis) — собранный комплект агрегатов трансмиссии, агрегатов ходовой части и механизмов управления.
 Шасси (фр. — Chassy) — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Шасси (фр. — Chassy)— коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.
 Шасси (фр. — Chassy) — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Шасси, в бытовой (в том числе электронной) технике — корпус, содержащий внутри панель (панели), на которой монтируют отдельные детали устройства, аппарата, прибора. Будучи предназначенным для сборки готового устройства, может содержать в себе дополнительные цепи, магистрали/шины и интерфейсы.
 Шасси, в промышленной автоматике — ЧПУ и ПЛК также корзина; в вычислительной технике системный блок — корпус, содержащий внутри системную/материнскую плату, в который монтируют дополнительные устройства, платы и блоки.
 Шасси — станок, в котором распределяется краска при набивке или ручном печатании рисунка на ткани.

См. также 
 Курсель-Шасси
 Шассе
 Самоходное шасси
 Шасси летательного аппарата

Примечания